Horațiu Mihai Țepeș (n. 9 octombrie 1980, Făgăraș, județul Brașov) este un antreprenor român, care deține și conduce compania BILKA Steel, cel mai important producător român de învelitori metalice (țiglă metalică). Sub conducerea lui Horațiu Țepeș, compania a obținut poziția de lider al pieței de acoperișuri încă din anul 2012, menținând un trend ascendent an de an și a devenit cel mai mare consumator de oțel prevopsit din Est-ul Europei. În 2019 BILKA Steel a realizat o cifră de afaceri de 655 milioane de lei.

Carieră
Primul job i-a deschis lui Horațiu Țepeș drumul către un business care a ajuns cel mai important pe piața pe care activează. În perioada 2004-2008 Horațiu Țepeș s-a aflat în postura de angajat într-o companie slovacă, producătoare de învelitori metalice, perioadă în care a învățat tot ce îi trebuia pentru a porni propriul business. 

 În 2004 înainte de a termina facultatea, Horațiu Țepeș face cunoștință pentru prima dată cu lumea țiglei metalice.  Obține un job de reprezentant tehnic într-o companie slovacă specializată în producția de țiglă metalică și sisteme de acoperișuri metalice. Antreprenorul își desfășoară activitatea în cadrul companiei 4 ani. La început, Horațiu a avut ca principale activități și responsabilități: întocmirea necesarului de materiale și oferirea de soluții tehnice către client și după numai 6 luni a fost numit director comercial. 
 Anul 2005 a fost primul an de antreprenoriat pentru Horațiu Țepeș. La doar 25 de ani, chiar dacă se afla încă în postura de angajat, a pus bazele companiei HG Construct din Făgăraș, distribuitor de învelitori metalice. 
 Perioada 2005-2007, chiar dacă rezultatele companiei nu au fost spectaculoase, a reprezentat pentru Horațiu o perioadă de acomodare cu antreprenoriatul. Specialiștii numesc acest tip “self-made person” intraprenor.
 În 2007 antreprenorul a început activitatea cu BILKA Steel, ca importator și distribuitor de învelitori metalice (țiglă metalică).
 2008 este anul în care BILKA devine producător de învelitori metalice. Când criza s-a făcut simțită și în România, antreprenorul a reacționat altfel decât mulți antreprenori. A investit 200.000 euro într-o linie de producție în Brașov. Halele de producție acopereau o suprafață de 4.500 mp. 
 În 2013 Horațiu Țepeș investește aproximativ 3,5 milioane de euro într-o nouă facilitate de producție. Investiția presupune o suprafață dedicată producției de 17.500 mp și 1.000 mp de birouri. În același an omul de afaceri ajunge în TOP 300 miliardari și top 500 realizat de Revista Capital, respectiv Revista Forbes.
 În 2014 tânărul antreprenor demarează un plan investițional de 5 milioane de euro, cu finalizare în 2016.  
 În 2015 Horațiu Țepeș crește planul investițional demarat în 2014, la 10 milioane de euro. În același an, în cadrul competiției ”Entrepreneur Of The Year”, organizată de Ernst & Young, antreprenorul a fost premiat la categoria ”Emerging Entrepreneur Of The Year”.  
 În 2016 Horațiu Țepeș a fost desemnat omul de afaceri al anului 2015, în cadrul Galei Premiilor CAPITAL pentru “Excelență în Afaceri”. 
 În 2017 antreprenorul demarează un nou proiect de extindere a companiei și achiziționează platforma industrială Hidromecanica 2 Brașov, cu o suprafață de 9,5 ha, investiție care se ridică la suma de 5,56 milioane euro. Tot în acest an, Horațiu Mihai Țepeș primește trofeul „Greatest Living Business Minds”, acordat de revista Forbes, pentru 100 cele mai importante personalități de business care au marcat economia românească, dar și premiul revistei NewMoney, pentru categoria „Leader” a antreprenorilor cu afaceri de peste zece milioane de euro, premiu obținut în urma voturilor cititorilor newmoney.ro. În decembrie 2017, revista Capital îi înmânează lui Horațiu Țepeș premiul pentru „cea mai rapidă dezvoltare a unei companii din domeniul producției”, în cadrul Galei de premiere a antreprenorilor care au avut un aport major la dezvoltarea capitalismului în România. 
 În 2018 Horațiu Țepeș primește titlul „100 Business Hall of Frame”, acordat de revista Forbes, pentru 100 cele mai importante personalități de business care au marcat economia românească. În același an, antreprenorul primește poziția 21 din Top 100 cei mai buni antreprenori din România, realizat de revista Business Review și banii.net, dar și diploma de excelență pentru „Cel mai mare producător de țiglă metalică din Europa de Sud-Est” 
 În 2019 Continuă planurile de investiție și dezvoltare menținându-și astfel și poziția de lider în topul producatorilor de acoperișuri din România. Horațiu Țepeș, CEO Bilka, a primit premiul special pentru „cel mai tânăr antreprenor prezent în topul companiilor valoroase cu capital privat românesc”, în cadrul Galei „ZF 21 de ani” organizată de Ziarul Financiar pentru a premia cele mai valoroase companii din România

Șase ani. Atât i-au trebuit lui Horațiu Țepeș să descopere mecanismul pieței de învelitori metalice și în același timp să se descopere ca antreprenor. Horațiu a pus pe picioare o companie care azi este lider pe piața pe care activează, și a ajuns în 2019 la 655 milioane de lei cifră de afaceri și nu mai puțin de 350.000 de case acoperite, un record pentru orice producător din România. Azi produsele marca BILKA sunt distribuite la nivel național prin intermediul a peste 500 de parteneri stabili, dar și la export, în țări precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Germania, Polonia, Slovacia și Ucraina.

Studii
Horațiu Țepeș a absolvit în 2004 Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Viață personală

Horațiu Mihai Țepeș este însurat cu Jana Țepeș și împreună au trei copii. Printre pasiunile antreprenorului se numără pescuitul și excursiile montane.

Note

Bibliografie

 Un antreprenor de 33 de ani din Brașov face 21 mil. de euro din producția de acoperișuri metalice, Radu Racu, Ziarul Financiar, 31 mai 2013 
 TOP 300 CAPITAL: Cei mai tineri milionari din România , Capital.ro, 26 decembrie 2013
 Horațiu Țepeș, ”puștiul” care vrea să domine acoperișurile României , Răzvan Zamfir, businesscover.ro, 1 august 2013
 BILKA își doboară propriul record. Depășește pragul de 3 milioane mp de țiglă metalică vândută, Prescu.ro, 20 decembrie 2013 
 Cum arată fabrica de țiglă metalică a producătorului local BILKA Steel, Patrick Vrabie, wall-street.ro, 26 august 2013
 Reportaj BILKA, Televiziunea Făgăraș, 3 decembrie 2013
 Antreprenorul brașovean care și-a crescut în criză afacerea de patru ori, Ioana Mihai, businessmagazin.ro, 25 septembrie 2013
Antreprenorii care nu au ținut cont de criză și au băgat spaima în multinaționale, Ioana Mihai, businessmagazin.ro, 8 februarie 2015
A renunțat să mai muncească pentru alții. Acum are afacerea lui și vinde mai mult decât cei pentru care a lucrat, Ioana Mihai, Catalog 100 Top tineri manageri, 2 iunie 2014
Când alții se chinuiau să supraviețuiască, acest antreprenor din Brașov devenea milionar: „Limita e cerul”, gandul.info, 2 ianuarie 2015
Povestea tânărului antreprenor român care vrea să facă din Bilka cel mai mare producător de țiglă metalică din Europa de Est, Patrick Vrabie, wall-street.ro, 22 septembrie 2014
Interviu ZF Live: Horațiu Țepeș despre evoluția BILKA și a pieței de acoperișuri, zf.ro, 14 noiembrie 2015
ZF Antreprenorii României - Cei mai mari zece antreprenori brașoveni „produc“ 5% din businessul județului, Dana Ciriperu, zf.ro, 25 martie 2015
Manageri de top, companii de succes,  B1 TV, b1.ro, 27 mai 2016
 Smart Business: cel mai nou pariu al lui Horațiu Țepeș, antreprenorul care a înființat business-ul Bilka la 26 de ani și anul acesta se îndreapta spre afaceri de 90 milioane de euro, Ioana Matei, Roxana Cârcior, Business Magazin, 24 august 2017
 Certitudinile viitorului. Știe ce va face peste 20 de ani, știe ce va face peste trei ani, ce va face anul viitor și mâine, Alina Botezatu, Revista Forbes, 01 septembrie 2017
 Bilka, crestere cu 45% a cifrei de afaceri in 2017. Panourile lui Horațiu Țepeș pentru Bilka în 2018, Andrei Panait, wall-street.ro, 22 februarie 2018

Legături externe

 www.bilka.ro - Site web oficial
 www.facebook.com/BilkaSteel - Pagină de facebook oficială
 Pragul celor 3 milioane, Ioana Mihai, businessmagazin.ro, 18 decembrie 2013 
 Afacerile producătorului de învelitori metalice BILKA Steel au crescut cu peste 40% în primele 9 luni, Patrick Vrabie, wall-street.ro, 15 octombrie 2013 
 BILKA Steel, numărul 1 în piața de țiglă metalică din România, prescu.ro, 1 august 2013

Antreprenori români în viață